Versus — латинское слово, означающее «против». Часто сокращается до vs (пишется без точки) или v. — например, «Спартак vs Динамо» (то есть противостояние спортивных команд «Спартак» и «Динамо»).

 Versus — сценарный язык, применяемый в .
  — художественный хоррор-фильм (2000) японского режиссёра Рюхэя Китамуры.
 Versus Battle — популярный русскоязычный хип-хоп-баттл.
 Синус-верзус (sinus versus), а также косинус-верзус — редко используемые тригонометрические функции.

Примечания